Dit is een lijst van planetoïden 34201-34300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (34201) - || 2000 QX54|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34202) - || 2000 QB55|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34203) - || 2000 QO55|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34204) - || 2000 QR55|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34205) - || 2000 QR57|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34206) - || 2000 QM60|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34207) - || 2000 QR65|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34208) - || 2000 QR66|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34209) - || 2000 QP67|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34210) - || 2000 QV67|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34211) - || 2000 QE68|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34212) - || 2000 QZ68|| 28 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (34213) - || 2000 QF69|| 26 augustus 2000 || Spacewatch
|-
| (34214) - || 2000 QA72|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34215) - || 2000 QD72|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34216) - || 2000 QK75|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34217) - || 2000 QA78|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34218) - || 2000 QC78|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34219) - || 2000 QM80|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34220) - || 2000 QO84|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34221) - || 2000 QW84|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34222) - || 2000 QS85|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34223) - || 2000 QD87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34224) - || 2000 QG87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34225) - || 2000 QT87|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34226) - || 2000 QM88|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34227) - || 2000 QX89|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34228) - || 2000 QF90|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34229) - || 2000 QE92|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34230) - || 2000 QF93|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34231) - || 2000 QL93|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34232) - || 2000 QL94|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34233) - || 2000 QD95|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34234) - || 2000 QS95|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34235) - || 2000 QZ95|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34236) - || 2000 QJ96|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34237) - || 2000 QO96|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34238) - || 2000 QU96|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34239) - || 2000 QX96|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34240) - || 2000 QP98|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34241) - || 2000 QZ98|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34242) - || 2000 QD100|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34243) - || 2000 QR100|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34244) - || 2000 QF101|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34245) - || 2000 QG101|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34246) - || 2000 QO102|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34247) - || 2000 QC103|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34248) - || 2000 QE104|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34249) - || 2000 QY108|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34250) - || 2000 QA112|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34251) - || 2000 QR112|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34252) - || 2000 QE113|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34253) - || 2000 QH114|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34254) - || 2000 QN114|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34255) - || 2000 QR115|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34256) - || 2000 QK116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34257) - || 2000 QU116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34258) - || 2000 QO119|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34259) - || 2000 QS119|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34260) - || 2000 QG120|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34261) - || 2000 QK120|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34262) - || 2000 QP120|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34263) - || 2000 QV121|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34264) - || 2000 QN124|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34265) - || 2000 QC125|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34266) - || 2000 QF125|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34267) - || 2000 QC126|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34268) - || 2000 QP128|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34269) - || 2000 QV130|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34270) - || 2000 QW131|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34271) - || 2000 QH132|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34272) - || 2000 QQ132|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34273) - || 2000 QS134|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34274) - || 2000 QM135|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34275) - || 2000 QE136|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34276) - || 2000 QW136|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34277) - || 2000 QH138|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34278) - || 2000 QE139|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34279) - || 2000 QJ139|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34280) - || 2000 QP140|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34281) - || 2000 QR141|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34282) - || 2000 QX142|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34283) - || 2000 QM146|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34284) - || 2000 QR146|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34285) - || 2000 QA147|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34286) - || 2000 QF147|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34287) - || 2000 QG147|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34288) - || 2000 QU149|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34289) - || 2000 QC150|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34290) - || 2000 QQ150|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34291) - || 2000 QS150|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34292) - || 2000 QK151|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34293) - || 2000 QJ152|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34294) - || 2000 QM152|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34295) - || 2000 QN152|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34296) - || 2000 QT153|| 29 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34297) - || 2000 QH156|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34298) - || 2000 QH159|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34299) - || 2000 QF162|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (34300) - || 2000 QV166|| 31 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten